Paul Beraldo, né le  à  Hamilton en Ontario, est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-italien. Il a été repêché en 1986 en  par les Bruins de Boston. Il a joué dix matchs en LNH pour Boston entre 1987 et 1989 .

Il a évolué au poste d’attaquant et a joué en équipe nationale pour l’Italie.

Carrière de joueur 
Choisi par les Bruins de Boston, Beraldo a été placé dans leur Club-école des Mariners du Maine en ligue américaine (LAH). Il y joue pendant trois saisons faisant également des apparitions en LNH pour Boston, trois durant la saison 1987-1988 et sept en saison 1988-1989 sans marquer le moindre point.

En 1990, il signe au HC Milano Saima en Serie A et remporte le titre en 1991. Il reste plusieurs saisons en Italie et participe également à l’Alpenliga avec le HC Milano Saima puis le HC Lion Milano.

Quittant l’Italie en 1993, il rejoint le BSC Preussen terminant la saison 1993-1994 en Italie encore. Il revient en Allemagne au TuS Geretsried après un match en Italie pendant la saison 1994-1995. Il termine la saison en Colonial Hockey League pour les Smoke de Brantford.

De retour en Allemagne, il joue successivement pour l’EC Ratingen, Adler Mannheim, Kassel Huskies et Star Bulls Rosenheim. En 1998, il rejoint le HC Fribourg-Gottéron. Il termine sa carrière avec les Sheffield Steelers en 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 61 || 15 || 13 || 28 || 48 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1986-1987 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 63 || 39 || 51 || 90 || 117 || 4 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 1987-1988 || Bruins de Boston || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 || Mariners du Maine || LAH || 62 || 22 || 15 || 37 || 112 || 2 || 0 || 0 || 0 || 19
|-
| 1988-1989 || Bruins de Boston || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Mariners du Maine || LAH || 73 || 25 || 28 || 53 || 134 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || Mariners du Maine || LAH || 51 || 14 || 27 || 41 || 31 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 ||  HC Milano Saima || Serie A || 34 || 34 || 27 || 61 || 77 || 10 || 12 || 12 || 24 || 13
|-
| rowspan =2 |  1991-1992 || rowspan =2 |   HC Milano Saima || Serie A || 15 || 22 || 13 || 35 || 24 || 13 || 11 || 5 || 16 || 11
|-
| Alpenliga || 10 || 5 || 7 || 12 || 33 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| rowspan =2 | 1992-1993 || rowspan =2 |   HC Lion Milano || Serie A || 16 || 16 || 11 || 27 || 10 || 11 || 8 || 3 || 11 || 13
|-
| Alpenliga || 30 || 25 || 19 || 44 || 47 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1993-1994 || Berliner SC Preussen || Germany || 12 || 6 || 10 || 16 || 14 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1993-1994 || HC Lion Milano || Serie A || - || - || - || - || - || 3 || 2 || 0 || 2 || 10
|-
| 1994-1995 || Devils Milano || Serie A || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || TuS Geretsried || 2. Bundesliga || 3 || 3 || 3 || 6 || 2 || 14 || 23 || 25 || 48 || 47
|-
|   1994-1995 || Smoke de Brantford || CoHL || 22 || 7 || 17 || 24 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1995-1996 || EC Ratingen || DEL || 16 || 14 || 7 || 21 || 56 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || Adler Mannheim || DEL || 50 || 23 || 25 || 48 || 71 || 9 || 3 || 2 || 5 || 22
|-
| rowspan=2 | 1997-1998 || Huskies de Cassel || DEL || 14 || 6 || 5 || 11 || 16 || 4 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| Starbulls Rosenheim || DEL || 13 || 5 || 5 || 10 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999  || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 21 || 5 || 12 || 17 || 83 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Sheffield Steelers || BISL || 23 || 12 || 12 || 24 || 18 || 8 || 4 || 3 || 7 || 14
|-

Palmarès

Notes et références 
 

Naissance en octobre 1967
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur du BSC Preussen
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Sheffield Steelers
Attaquant de hockey sur glace